Вестервальд:

 Вестервальд — горы средней высоты в землях Рейнланд-Пфальц, Гессен и Северный Рейн — Вестфалия.
 Вестервальд — район в Германии. Центр района — город Монтабаур. Район входит в землю Рейнланд-Пфальц.